Thébaïde est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Toponymes 
 La Thébaïde est un désert de Haute-Égypte où aurait vécu Antoine le Grand, premier ermite chrétien.
 La Thébaïde de Syrie est un désert de Qinnasrin, où vécut Jérôme de Stridon.
 La Thébaïde I (appelée aussi « Arcadie d'Égypte ») est une  province romaine du Bas Empire en Égypte (capitale Memphis).
 La Thébaïde II ou Grande Thébaïde est une province romaine du Bas Empire en Égypte (capitale Thèbes).
 « Thébaïde du Maine » est l'autre nom de Montaigu dans la Mayenne.

Arts et littérature 
 La Thébaïde est une épopée grecque du Cycle thébain (époque archaïque).
 La Thébaïde est une épopée grecque d'Antimaque de Colophon dont on ne possède que quelques fragments.
 La Thébaïde est une épopée latine de Stace ().
 La Thébaïde est le nom de plusieurs  tableaux de Fra Angelico (v. 1420).
 La Thébaïde est un tableau de Paolo Uccello (v. 1460).
 La Thébaïde est la première tragédie de Jean Racine (1664).

Saint(e)s chrétien(ne)s 
 Théodore de Thébaïde, dit « Saint Théodore »  ; fêté le 28 décembre.
 Euphrasie de Thébaïde, dite « Sainte Euphrasie » ; fêtée le 13 mars.
 Dorothée de Thébaïde, anachorète dans la Thébaïde (Égypte) d'Égypte () ; fêtée le 9 septembre en Occident et le 16 septembre en Orient.

Voir aussi 

 Une « thébaïde » désigne un lieu écarté où l'on peut se retirer.
 Une thébaïde célèbre au  : la « thébaïde de Port-Royal », en référence à l'abbaye de Port-Royal-des-Champs dans les Yvelines